Autostrada A38 (Anglia)
 Autostrada A38 (Holandia)
 Autostrada A38 (Niemcy)
 Autostrada A38 (Portugalia)